Unie van Zuid-Amerikaanse Naties
 gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques: Uzan (Frankrijk)